Nadjarne (ukrainisch ; russische Entsprechung Nadjarnoje/Надъярное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Sarata, siehe Nadjarne (Sarata)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy, siehe Nadjarne (Sumy)